Саудовская Про-Лига 2015/2016 () — 
40-й сезон чемпионата Саудовской Аравии по футболу. Сезон начался 19 августа 2015 года и завершился 14 мая 2016 года.

Клубы-участники

Составы команд

Турнирная таблица

Результаты матчей

Потуровая таблица

Календарь игр

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика лиги на slstat.com
 Чемпионат Саудовской Аравии на сайте soccerway.com
 Чемпионат Саудовской Аравии на сайте rsssf.com

2015/2016
Саудовская Аравия
Спорт в Саудовской Аравии в 2015 году
Спорт в Саудовской Аравии в 2016 году